Tampa Bay Rowdies ist der Name folgender Fußballfranchises:

 Tampa Bay Rowdies (1975–1993), von 1975 bis 1993 Teilnehmer der North American Soccer League und in anderen Ligen
 Tampa Bay Rowdies (2010), seit 2011 im Spielbetrieb der North American Soccer League